Aurora (mitologia) 
 Aurora polar, fenomen lluminós que té llocs a les zones polars dels planetes s'anomena aurora boreal, quan té lloc a la zona polar nord i aurora austral, quan té lloc a la zona polar sud
 Aurora (papallona)
 Toponímia:
 Aurora (Carolina del Nord)
 Aurora (Colorado), ciutat de l'estat de Colorado (EUA), a l'aglomeració urbana de Denver
 Aurora (Dakota del Sud)
 Aurora (Illinois)
 Aurora (Indiana)
 Aurora (Iowa)
 Aurora (Kansas)
 Aurora (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Aurora (Minnesota)
 Aurora (Missouri)
 Aurora (Ohio)
 Aurora (Oregon)
 Aurora (Nebraska)
 Aurora (Utah)
 Aurora (Texas)
 East Aurora, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 North Aurora, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Aurora Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Illes Aurora
 Biografies:
 Aurora Bascarán Martínez (Eibar, Guipúscoa, 1933), política basca 
 Aurora Bertrana i Salazar (Girona, 1892 – Berga, 1974) escriptora catalana
 Aurora Díaz-Plaja i Contestí (Barcelona, 1913 - 2003), escriptora i bibliotecària catalana
 Aurora Miranda (1915 — 2005), cantant brasilera, germana de Carmen Miranda
 Aurora Massip i Treig (Flix, 1971), periodista catalana
 Aurora Morata i Salvador (Vilanova i la Geltrú, 1961), gimnasta catalana
 Aurora Picornell Femenies (Mallorca, 1912 - Ciutat de Mallorca, 1937), sindicalista mallorquina 
 Aurora Redondo (Barcelona, 1900 - Madrid, 1996), actriu de teatre i cinema
 Aurora Snow (Montpelier, Vermont, 1981), actriu estatunidenca de cinema X
 Miscel·lània:
 Aurora (creuer), vaixell de la Revolució d'Octubre russa
 Club Aurora, club de futbol bolivià de la ciutat de Cochabamba
 Aurora Fútbol Club, club guatemalenc de futbol de la ciutat de Guatemala
 Programa Aurora, programa espacial en projecte de l'Agència Espacial Europea
 (94) Aurora, asteroide descobert per James Craig Watson el 1867
 Ermita de la Divina Aurora de Beneixama, edifici al centre de la població de Beneixama
 Aurora Reflexions sobre els prejudicis morals, obra de Nietzsche
 Aurora de Cullera, Nit de l'Aurora o Aurora de Sant Antoni, acte de les Festes Patronals de Cullera (Ribera Baixa, País Valencià)
 La Aurora, setmanari mallorquí creat el 1906
Aurora (pel·lícula rumana de 2010